Химаншу Тхакур (; род. 9 января 1994 в Бурyа, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия) — индийский горнолыжник, участник Олимпийских Игр в Сочи (2014), FIS World Ski Championships (2015). Знаменосец Индии на церемонии закрытия ЗОИ-2014.

Выступает за клуб Manali Ski Association.

В 2013 году участвовал в чемпионате мира в Шладминге (62 место). Его лучший результат в соревнованиях FIS — двенадцатое место в гигантском слаломе в 2014 году в Иране.

Зимние игры 2014 
Химаншу Тхакур и Хира Лал прошли квалификационный отбор на соревнования по горнолыжному спорту в Сочи, но поскольку у Индии было квота на одно место, был сделан в пользу более успешного спортсмена

Тхакур закончил гигантский слалом на последнем месте из тех, кто завершил гонку.

Примечания

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Индии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года